San Vicente de la Barquera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Cantabria och regionen Kantabrien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. San Vicente de la Barquera ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Vicente de la Barquera är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Havet är nära San Vicente de la Barquera norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om San Vicente de la Barquera. Runt San Vicente de la Barquera är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Cabezón de la Sal,  km sydost om San Vicente de la Barquera. Omgivningarna runt San Vicente de la Barquera är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kantabrien